Waldhoff ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Waldhoff (* 1965), deutscher Jurist und Professor 
 Hans-Peter Waldhoff (* 1953), deutscher Soziologe und Gruppenanalytiker
 Werner Waldhoff (1943–1997), deutscher Schriftsteller und Übersetzer

Siehe auch:

 Waldhof